Битва при Порту (сражения Пиренейских войн):
 Первая битва при Порту 28 марта 1809 года.
 Вторая битва при Порту 12 мая 1809 года.